Hana Mandlíková ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-6(3) 1-6 7-6(2).

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 1985